Ле́зервуд, Ле́дервуд (,  — «Шкіряне дерево») — термін, що має кілька значень:

Топонім 

 Лезервуд — невключена територія в тауншипі Адамс, округ Парк, штат Індіана.
 Лезервуд — невключена територія в окрузі Перрі, штат Кентуккі.
 Лезервуд — невключена територія в окрузі Вейн, штат Теннессі.

Прізвище 

  ( 1994) — американський актор.
 Ліллі Лезервуд ( 1964) — американська легкоатлетка.
 Елмер Лезервуд (1872—1929) — американський політик, член Палати Представників від штату Юта.
 Френк Лезервуд ( 1977) — американський футболіст.
 Рей Лезервуд (1914—1996) — американський джазовий контрабасист.